konda (transnowogwinejski)